Paulistani – abitanti di Paulista (Pernambuco)
Paulistani – abitanti di Paulistas
Paulistani – abitanti di San Paolo (Brasile)